

Patronyme Grandpierre
 Adrienne Marie Louise Grandpierre-Deverzy (1798-1869), peintre française ;
 André Grandpierre (1894-1972), ingénieur et industriel français ;
 Auguste Grandpierre (1814-1880), homme politique français ;
Jean-Henri Grandpierre (1799-1874), pasteur protestant français ;
Louis Grandpierre, (1806-1876), homme politique suisse ;
 Michel Grandpierre, (1933-2010), homme politique français ;
 Véronique Grandpierre, historienne française, Assyriologue ;
 Victor H. Grandpierre, décorateur du milieu du , connu pour avoir décoré après la Guerre l'hôtel particulier du 30, avenue Montaigne, siège du couturier Christian Dior. Jean Dessès, grand couturier ayant toujours confié à Victor H. Grandpierre les décorations pour son propre logis au 10eme étage d'un immeuble moderne 14, Cours Albert -Ier , ses boutiques à Paris et à Athènes, également sa maison de couture 12, Rond-Point des Champs-Elysées.

Patronyme Grand-Pierre
 Jean-Luc Grand-Pierre (1977- ) joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme